Левски — ряд топонимов, объектов и т. п. в Болгарии, названных в честь Васила Левского — революционера, участника национально-освободительного движения в Болгарии; национального героя Болгарии.

 Левски — город.
 Левски — община.
 Левски — село в Варненской области.
 Левски — село в Пазарджикской области.
 «Левски»en — спортивный клуб в городе София (1911—1969).
 «Левски» — клубы одноимённого спортивного общества по различным видам спорта:
 «Левски» — софийский футбольный клуб.
 «Левски» — женский волейбольный клуб из Софии.
  — софийский хоккейный клуб.
  — баскетбольный клуб из Софии.
 «Левски» — футбольный клуб из города Карлово.

Также:
 Васил-Левски — село в Пловдивской области;
 Васил-Левски — село в Силистренской области;
 Васил-Левски — село в Старозагорской области;
 Васил-Левски — село в Тырговиштской области;
 «Васил Левски» — стадион в Софии.

См. также 
 «Спартак» — футбольный клуб из Софии.

Примечания